Natron steht für:
 Natriumhydrogencarbonat (NaHCO3, Backsoda)
 Natriumhydroxid (NaOH, Ätznatron)
 Soda (Mineral)
 Natron (Band), italienische Metal-Band

Siehe auch:
 Natronsee (Tansania)
 Natrona (Begriffsklärung)